Sea Cruise est une expression anglaise traduite en français par le terme Croisière.

Sea Cruise peut également faire référence à :

Musique 

 Sea Cruise, une chanson de Huey "Piano" Smith, interprétée par Frankie Ford (1958)

Télévision 

 Sea Cruise, le cinquième épisode de la première saison de La Fête à la Maison (1987)

Botanique 

 Sea Cruise, une cultivar d'iris

Références 

Homonymie
Homonymie de titre